Прозоровская — женская форма русской фамилии .
 Прозоровская, Анастасия Петровна (в замужестве Голицына; 1665—1729) — одна из первых статс-дам Российской империи, член всепьянейшего сумасбродного собора с титулом «Князь Игумения». 
 Прозоровская, Анна Александровна (в замужестве Голицына; 1782—1863) — кавалерственная дама Ордена Святой Екатерины меньшего креста; жена князя Ф. С. Голицына.
 Прозоровская, Анна Михайловна (урождённая княжна Волконская; 1749—1824) — супруга генерал-фельдмаршала Александра Прозоровского, фрейлина, кавалерственная дама.